Анзимиров, Владимир Александрович (1859—1921) — русский промышленник и издатель.
 Анзимиров, Григорий Григорьевич (1837—1906) — горный инженер.

 Анзимирова, Мария Николаевна (1831—1912) — русская писательница-феминистка, мать Владимира Анзимирова.

Примечания